Istra, poluotok na Jadranu
 Istra (Moskovska oblast, Rusija), grad u Moskovskoj oblasti, Rusija
 Istra (rijeka), rijeka koja prolazi kroz grad Istru
 Istra (rijeka u Rusiji), rijeka koja prolazi kroz Moskovsku oblast
 M/T Istra, trajekt
 Istra (Zagreb), glasilo hrvatskih istarskih emigranata u Jugoslaviji

Nogometni klubovi:

Hrvatska:
NK Istra 1961
NK Istra Pula
NK Istra Tar

Rusija:
FK Istra

Povezani članci:
 Istarska županija
 Istarska marka